Laurel Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Laurel Springs (New Jersey)
 Laurel Springs (North Carolina)
 Laurel Springs (Pennsylvania)